Innafushi est un nom propre qui peut désigner :
 Innafushi, une île de la subdivision de Alif Dhaal aux Maldives ;
 Innafushi, une île de la subdivision de Baa aux Maldives ;
 Innafushi, une île de la subdivision de Haa Dhaalu aux Maldives.